Die Football League Third Division 1926/27 war die siebte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Stoke und Bristol City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1927/28 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Darlington und Bradford City die Plätze ein. Beide Absteiger wurden in der Norddivision platziert und der FC Walsall wechselte „in den Süden“. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur Aberdare Athletic sportlich absteigen. Für Aberdare wurde Torquay United in die dritte Liga aufgenommen. Die restlichen zuunterst platzierten Nordklubs Accrington Stanley und AFC Barrow sowie im Süden der FC Watford erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1927/28 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1926-27 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1926/27
Fußballsaison 1926/27